Chung Jae-Hun (1 de junio de 1974) es un arquero surcoreano.

Compitió por Corea del Sur en los Juegos Olímpicos de Verano de 1992 celebrados en Barcelona, España en el evento individual donde terminó en segundo lugar detrás del francés Sebastien Flute. También formó parte del equipo surcoreano que terminó quinto en el evento por equipos.

Referencias 

 

Medallistas olímpicos de Barcelona 1992
Medallistas olímpicos de plata de Corea del Sur